Sälgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sälgrundet, Pargas, Åboland, 
 Sälgrundet, Kimitoön, Åboland,

Se även
Sälgrund
Sälgrunden
Själgrund
Själgrundet
Själgrunden
Själagrundet
Själagrunden

Robotskapade Finlandförgreningar